Veni Sancte Spiritus (česky Přijď, ó Duchu přesvatý) je sekvence předepsaná římskokatolickou církví při mši svaté o Slavnosti Seslání Ducha svatého. Je jednou ze čtyř sekvencí, které v současné době římskokatolická církev užívá. Autorem textu je Štěpán kardinál Langton († 1228), arcibiskup v Canterbury.

Text

Odkazy

Reference

Související články 
 Přijď, ó Duchu přesvatý

Externí odkazy 
 

Latinské hymny
Mše (hudba)
Liturgie
Duch svatý